Con il nome Gösta Löfgren ci si può riferire a due calciatori:

Gösta Löfgren, calciatore finlandese nato nel 1891 e che partecipato ai Giochi olimpici del 1912.
Gösta Löfgren, calciatore svedese nato nel 1923 e che partecipato ai Giochi olimpici del 1952 ed ai Mondiali del 1958.